Le nom Grotte du Moulin désigne notamment :
 France
 Grotte du Moulin, Bize-Minervois, Aude, Languedoc-Roussillon.
 Grotte du Moulin, grotte-abri ornée, Troubat, Hautes-Pyrénées, Occitanie.
 Grotte du Moulin de Laguenay ou grotte de la Boissière, Lissac-sur-Couze, Corrèze.

 Espagne
 Grotte du Moulin (Espagne), traduction de l'espagnol Cueva del Molin,  de Morcín, Asturies.